Dubovitskaya ist weiblicher russischer Familienname:
 Elena Dubovitskaya (* 1976), russische Juristin und Hochschullehrerin
 Nadeschda Dubowizkaja (* 1998), kasachische Leichtathletin